YGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuujjuarapik (poste de La Baleine, Québec, Canada